Messerermuseum bezeichnet:

 Messerermuseum Steinbach an der Steyr
 Museumsdorf Tal der Feitelmacher – Schleiferei am König